Пресняко́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 Пресняков, Андрей Корнеевич (1856—1880) — русский революционер, народник.
 Пресняков, Валентин Иванович (1877—1966) — балетмейстер, педагог.
 Пресняков, Никита Владимирович (род. 1991) — певец, актёр, режиссёр.
 
 
 Пресняков, Игорь Витальевич — русский гитарист-виртуоз.
 
  Пресняков, Олег Михайлович (род. 1969) — драматург, прозаик, литературовед.
 Братья Пресняковы — дуэт российских драматургов, писателей.

Преснякова 
 Преснякова, Елена Петровна (род. 1946) — певица.